QR kan avse: 

 QR – IATA kod för Qatar Airways 
 QR-kod – en tvådimensionell streckkod
 QR – ett företag som hanterar rälstrafik i Australien, se Queensland Rail
 QR National – ett godstrafiksföretag i Australien
 QR-faktorisering – en matrisfaktorisering av en (reell) matris